Международный аэропорт Таншоння́т  () — гражданский международный аэропорт города Хошимина (бывший Сайгон), Вьетнам. Крупнейший международный аэропорт Вьетнама по площади и по количеству обслуживаемых пассажиров.

История 
Аэропорт основан французскими колониальными властями в начале 1930-х годов, когда в районе деревни Таншоннят был построен небольшой аэродром. В середине 1950-х годов в рамках американской помощи построена взлётно-посадочная полоса длиной 2190 метров. Во время Вьетнамской войны авиабаза Таншоннят использовалась военно-воздушными силами как США, так и Южного Вьетнама. Во время Тетского наступления Вьетконг предпринял неудачную попытку захватить авиабазу. До 1975 года авиабаза была одной из самых загруженных в мире.

4 апреля 1975 года во время операции Babylift взлетевший с авиабазы Таншоннят транспортный самолёт ВВС США Lockheed C-5 Galaxy из-за технических проблем совершил вынужденную посадку на рисовое поле в нескольких километрах от Таншоннята. Из 328 человек на борту погибло 155. Авиакатастрофа стала одной из крупнейших в истории Вьетнама.

9 декабря 2004 года впервые после падения Сайгона возобновилось авиасообщение с США. Рейс авиакомпании United Airlines с промежуточной посадкой в Гонконге осуществлялся сначала из Сан-Франциско, затем из Лос-Анджелеса.

Планы 
В сентябре 2007 года открыт новый международный терминал, способный обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год, в результате чего общая пропускная способность аэропорта достигла 15-17 миллионов
пассажиров в год. Старый терминал при этом перешёл на обслуживание местных авиалиний. После планируемого ввода в строй нового международного аэропорта Хошимина Лонгтхань Таншоннят должен полностью перейти на обслуживание внутренних авиарейсов.

Выполняемые авиарейсы 
Помимо внутренних и международных авиалиний аэропорт обслуживает грузовые авиарейсы.

Внутренние авиалинии (первый терминал) 
Внутренние авиарейсы из аэропорта выполняют вьетнамские авиакомпании:
 Bamboo Airways
 Jetstar Pacific Airlines
 Vietnam Airlines
 Vietnam Air Service Company
 VietJet Air

Международные авиалинии (второй терминал) 
 Аэрофлот
 AirAsia
 Air Astana
 Air China
 Air France
 All Nippon Airways
 Asiana Airlines
 Bangkok Airways
 Cathay Pacific
 Cebu Pacific
 China Airlines
 China Eastern Airlines
 China Southern Airlines
 EVA Air
 Emirates
 Garuda Indonesia
 Hong Kong Airlines
 Japan Airlines
 Jetstar Asia Airways
 Jetstar Pacific Airlines
 Korean Air
 Lion Air
 Lufthansa
 Malaysia Airlines
 Mandarin Airlines
 Philippine Airlines
 Qantas
 Qatar Airways
 Royal Brunei Airlines
 Royal Khmer Airlines
 Shanghai Airlines
 Shenzhen Airlines
 Siem Reap Airways International
 Singapore Airlines
 Thai Airways International
 Tiger Airways
 Uni Air
 United Airlines
 Vietnam Airlines
 Viva Macau

Грузовые авиарейсы 
 Air France Cargo
 Asiana Cargo
 Cargoitalia
 Cargolux
 China Airlines Cargo
 EVA Air Cargo
 K-Mile (Transmile Air Services)
 Korean Air Cargo
 Shanghai Airlines Cargo
AirBridgeCargo

См. также 
 Список аэропортов Вьетнама

Ссылки 

 Сайт аэропорта

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1932 году
Появились в 1932 году во Вьетнаме
Аэропорты Вьетнама
Здания и сооружения Хошимина
Транспорт Хошимина